

Biografia 
 Georg Michael Telemann (1748-1831) – compositore tedesco
 Georg Philipp Telemann (1681-1767) – compositore tedesco
 Walter Telemann (1882-1941) – radiologo tedesco

Astrofisica 
 (4246) Telemann – asteroide

Pagine correlate 
 Teleman
 Thelemann
 Konrad Telmann (1854-1897), giurista
 Thellmann